Justicia laevilinguis es una especie de planta floral del género Justicia, familia Acanthaceae.  

Es nativa de Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú, Surinam, Argentina, Guayana Francesa y Venezuela.

Referencias

Enlaces externos 
 Justicia laevilinguis The Plant List.

laevilinguis